Kallsjön ist der Name mehrerer Seen in Schweden:

 Kallsjön (Älvdalen) in der Gemeinde Älvdalen, Dalarnas län
 Kallsjön (Ånge) in der Gemeinde Ånge, Västernorrlands län
 Kallsjön (Halmstad) in der Gemeinde Halmstad, Hallands län
 Kallsjön (Hemsön) auf der Insel Hemsön, Härnösand (Gemeinde), Västernorrlands län
 Kallsjön (Jämtland) in der Gemeinde Åre, Jämtlands län
 zwei Seen in der Gemeinde Piteå, Norrbottens län
 Kallsjön (Sävsjö) in der Gemeinde Sävsjö, Jönköpings län
 Kallsjön (Schonen) in den Gemeinden Hässleholm und Östra Göinge, Skåne län
 Kallsjön (Tingsryd) in der Gemeinde Tingsryd, Kronobergs län
 Kallsjön (Vetlanda) in den Gemeinden Vetlanda und Sävsjö, Jönköpings län

Siehe auch:
 Källsjön
 Kållsjön